Dlouhý most je název, který se používá jako:

Název mostu 
 Dlouhý most (České Budějovice) – most přes řeku Vltavu v Českých Budějovicích
 Dlouhý most (Štětín) – most přes řeku Odru ve Štětíně
 Dlouhý most (Bělehrad) – most přes řeku Sávu v Bělehradě
 Dlouhý most (Štrasburk) – most přes řeku Rýn spojující Štrasburk s Kehlem
 Dlouhý most (Berlín) – most přes řeku Dahme v Berlíně
 Dlouhý most (Erfurt) – most přes dvě ramena řeky Gera v Erfurtu 
 Dlouhý most (Postupim) – most přes řeku Havolu v Postupimi
 Dlouhý most (Washington) – most přes řeku Potomac spojující město Washington s Arlington County
 Dlouhý most (Bideford) – most přes řeku Torridge ve Bidefordu
 Dlouhý most (Barnstaple) – most přes řeku Taw spojující Barnstaple s Tawstockem

Název obce nebo její části 
 Dlouhý Most – obec v okrese Liberec